Maurice Giboulet (1914-?), homme politique et résistant français
 Michel Motti, dit Gil Giboulet (1934-2009), auteur français de bande dessinée